Hans-Joachim Ebersbach (17 de outubro de 1918 - 8 de setembro de 2005) foi um comandante de U-Boot que serviu na Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial.

Comandantes de U-Boot
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)